Di seguito una lista di asteroidi dal numero 563001 al 564000 con data di scoperta e scopritore.

563001-563100 

|-
| 563001 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563002 - ||  || 21 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563003 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563004 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563005 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 563006 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563007 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563008 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563009 - ||  || 3 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563010 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563011 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563012 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563013 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563014 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563015 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563016 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563017 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 563018 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563019 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 563020 - ||  || 14 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563021 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563022 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563023 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563024 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563025 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563026 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563027 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563028 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 563029 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 563030 - ||  || 24 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563031 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563032 - ||  || 3 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563033 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563034 - ||  || 29 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563035 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563036 - ||  || 12 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 563037 - ||  || 2 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563038 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563039 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563040 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563041 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563042 - ||  || 31 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563043 - ||  || 4 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563044 - ||  || 24 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563045 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563046 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563047 - ||  || 29 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563048 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563049 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563050 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 563051 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 563052 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563053 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563054 - ||  || 14 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 563055 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563056 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563057 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563058 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563059 - ||  || 1 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563060 - ||  || 24 febbraio 2007 || Kurosaki, H., Nakajima, A.
|-
| 563061 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 563062 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563063 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563064 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563065 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563066 - ||  || 5 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563067 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563068 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 563069 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563070 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563071 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563072 - ||  || 27 aprile 2011 || LINEAR
|-
| 563073 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563074 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563075 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563076 - ||  || 16 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563077 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563078 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563079 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563080 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563081 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563082 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563083 - ||  || 13 settembre 2007 || CSS
|-
| 563084 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563085 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 563086 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563087 - ||  || 31 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563088 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563089 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563090 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563091 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563092 - ||  || 16 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563093 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563094 - ||  || 27 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563095 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563096 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563097 - ||  || 28 settembre 2008 || CSS
|-
| 563098 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563099 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 563100 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

563101-563200 

|-
| 563101 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 563102 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563103 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 563104 - ||  || 2 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563105 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 563106 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563107 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563108 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563109 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563110 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563111 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 563112 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 563113 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563114 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 563115 - ||  || 27 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563116 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563117 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563118 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563119 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563120 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563121 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563122 - ||  || 31 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563123 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563124 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563125 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563126 - ||  || 14 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 563127 - ||  || 31 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563128 - ||  || 31 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563129 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563130 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563131 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563132 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 563133 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 563134 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563135 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563136 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563137 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563138 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563139 - ||  || 21 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563140 - ||  || 22 settembre 2009 || CSS
|-
| 563141 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563142 - ||  || 16 febbraio 2007 || Holmes, R.
|-
| 563143 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563144 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 563145 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563146 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 563147 - ||  || 19 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 563148 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 563149 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 563150 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563151 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 563152 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563153 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563154 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 563155 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563156 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563157 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563158 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 563159 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 563160 - ||  || 6 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563161 - ||  || 23 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563162 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563163 - ||  || 29 agosto 2009 || Bickel, W.
|-
| 563164 - ||  || 10 settembre 2010 || Skillman, D.
|-
| 563165 - ||  || 8 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 563166 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 563167 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563168 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563169 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563170 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563171 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563172 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563173 - ||  || 13 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563174 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 563175 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 563176 - ||  || 6 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563177 - ||  || 29 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563178 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563179 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563180 - ||  || 1 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563181 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563182 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563183 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563184 - ||  || 25 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563185 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563186 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563187 - ||  || 25 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563188 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563189 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563190 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 563191 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563192 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563193 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563194 - ||  || 1 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563195 - ||  || 19 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563196 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563197 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563198 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 563199 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563200 - ||  || 8 febbraio 2007 || Spacewatch
|}

563201-563300 

|-
| 563201 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563202 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 563203 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563204 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563205 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563206 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563207 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563208 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563209 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563210 - ||  || 17 gennaio 2007 || CSS
|-
| 563211 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563212 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563213 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563214 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 563215 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563216 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563217 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563218 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563219 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563220 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563221 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563222 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563223 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563224 - ||  || 21 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563225 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563226 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563227 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563228 - ||  || 16 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563229 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 563230 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563231 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 563232 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563233 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563234 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563235 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563236 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563237 - ||  || 1 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563238 - ||  || 18 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 563239 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 563240 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563241 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 563242 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563243 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 563244 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563245 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 563246 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 563247 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563248 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563249 - ||  || 7 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563250 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563251 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563252 - ||  || 8 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563253 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563254 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 563255 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563256 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563257 - ||  || 17 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 563258 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563259 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563260 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563261 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563262 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563263 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563264 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563265 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563266 - ||  || 27 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563267 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563268 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563269 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 563270 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 563271 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 563272 - ||  || 2 dicembre 2010 || Elenin, L.
|-
| 563273 - ||  || 25 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563274 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563275 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563276 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563277 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563278 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 563279 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563280 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563281 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563282 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 563283 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563284 - ||  || 19 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563285 - ||  || 23 marzo 2007 || Mauna Kea
|-
| 563286 - ||  || 27 agosto 2009 || CSS
|-
| 563287 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563288 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563289 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563290 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563291 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563292 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563293 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563294 - ||  || 8 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563295 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563296 - ||  || 1 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563297 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563298 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 563299 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563300 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

563301-563400 

|-
| 563301 - ||  || 17 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563302 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563303 - ||  || 11 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563304 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563305 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 563306 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563307 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563308 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563309 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563310 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563311 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563312 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563313 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 563314 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563315 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563316 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563317 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 563318 ten Kate ||  || 27 ottobre 2014 || M. Langbroek, K. Sárneczky
|-
| 563319 - ||  || 28 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 563320 - ||  || 16 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563321 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563322 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563323 - ||  || 26 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 563324 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 563325 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563326 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 563327 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563328 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563329 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563330 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563331 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563332 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563333 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563334 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563335 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563336 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563337 - ||  || 24 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 563338 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563339 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563340 - ||  || 30 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563341 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563342 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563343 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 563344 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563345 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563346 - ||  || 31 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 563347 - ||  || 2 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 563348 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563349 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563350 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 563351 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563352 - ||  || 6 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 563353 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563354 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563355 - ||  || 21 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563356 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563357 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563358 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563359 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563360 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 563361 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563362 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563363 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563364 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 563365 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563366 - ||  || 27 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 563367 - ||  || 30 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563368 - ||  || 18 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563369 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 563370 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563371 - ||  || 23 febbraio 2012 || CSS
|-
| 563372 - ||  || 2 ottobre 2014 || CSS
|-
| 563373 - ||  || 1 luglio 2005 || NEAT
|-
| 563374 - ||  || 25 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563375 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563376 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563377 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 563378 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563379 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563380 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563381 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563382 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563383 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 563384 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563385 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563386 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563387 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563388 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563389 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563390 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563391 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 563392 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563393 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563394 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563395 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 563396 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563397 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563398 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563399 - ||  || 9 gennaio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 563400 - ||  || 29 gennaio 2007 || Spacewatch
|}

563401-563500 

|-
| 563401 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563402 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563403 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563404 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563405 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563406 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563407 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563408 - ||  || 9 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563409 - ||  || 12 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563410 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563411 - ||  || 8 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563412 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563413 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 563414 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563415 - ||  || 8 agosto 2013 || OAM Observatory
|-
| 563416 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563417 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563418 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563419 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563420 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563421 - ||  || 1 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 563422 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563423 - ||  || 9 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563424 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563425 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563426 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563427 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 563428 - ||  || 31 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563429 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 563430 - ||  || 19 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563431 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563432 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563433 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563434 - ||  || 15 marzo 2007 || CSS
|-
| 563435 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 563436 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563437 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563438 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563439 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563440 - ||  || 28 gennaio 2011 || CSS
|-
| 563441 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563442 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563443 - ||  || 26 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563444 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563445 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563446 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563447 - ||  || 14 ottobre 2014 || CSS
|-
| 563448 - ||  || 28 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563449 - ||  || 5 gennaio 2011 || CSS
|-
| 563450 - ||  || 5 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563451 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563452 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563453 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563454 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563455 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 563456 - ||  || 9 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563457 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563458 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 563459 - ||  || 8 giugno 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 563460 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563461 - ||  || 25 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 563462 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563463 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563464 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563465 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563466 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 563467 - ||  || 5 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563468 - ||  || 5 aprile 2010 || Bickel, W.
|-
| 563469 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 563470 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563471 - ||  || 15 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563472 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 563473 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563474 - ||  || 21 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 563475 - ||  || 6 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 563476 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563477 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563478 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563479 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 563480 - ||  || 2 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563481 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563482 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563483 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563484 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563485 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 563486 - ||  || 18 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563487 - ||  || 24 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 563488 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563489 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563490 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563491 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563492 - ||  || 1 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563493 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563494 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563495 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563496 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 563497 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563498 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563499 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563500 - ||  || 13 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

563501-563600 

|-
| 563501 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563502 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563503 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563504 - ||  || 30 dicembre 2005 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 563505 - ||  || 25 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563506 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563507 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563508 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563509 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563510 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563511 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 563512 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563513 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563514 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563515 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563516 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563517 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563518 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563519 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563520 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563521 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563522 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563523 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563524 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563525 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563526 - ||  || 6 marzo 2011 || Apitzsch, R.
|-
| 563527 - ||  || 11 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563528 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563529 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563530 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563531 - ||  || 14 ottobre 2009 || CSS
|-
| 563532 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563533 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563534 - ||  || 10 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563535 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 563536 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563537 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 563538 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563539 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 563540 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563541 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563542 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563543 - ||  || 13 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 563544 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 563545 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563546 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563547 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563548 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563549 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563550 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563551 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563552 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563553 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563554 - ||  || 1 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563555 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563556 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563557 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563558 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 563559 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563560 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563561 - ||  || 1 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563562 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 563563 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563564 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563565 - ||  || 9 febbraio 2011 || Bickel, W.
|-
| 563566 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563567 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 563568 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563569 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563570 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563571 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563572 - ||  || 28 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 563573 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563574 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563575 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563576 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 563577 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563578 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563579 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563580 - ||  || 26 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 563581 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563582 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563583 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563584 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563585 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563586 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563587 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563588 - ||  || 8 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 563589 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563590 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563591 - ||  || 18 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563592 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563593 - ||  || 18 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 563594 - ||  || 15 ottobre 2013 || Ory, M.
|-
| 563595 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563596 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563597 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563598 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563599 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 563600 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|}

563601-563700 

|-
| 563601 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563602 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563603 - ||  || 24 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563604 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563605 - ||  || 2 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563606 - ||  || 30 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563607 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563608 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563609 - ||  || 1 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 563610 - ||  || 3 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563611 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563612 - ||  || 6 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563613 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563614 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563615 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563616 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 563617 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563618 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563619 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563620 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 563621 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563622 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563623 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 563624 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 563625 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563626 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563627 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563628 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 563629 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563630 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563631 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 563632 - ||  || 26 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563633 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563634 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 563635 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563636 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563637 - ||  || 27 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563638 - ||  || 1 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563639 - ||  || 30 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 563640 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563641 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563642 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563643 - ||  || 6 gennaio 2006 || CSS
|-
| 563644 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563645 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563646 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563647 - ||  || 24 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563648 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563649 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 563650 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563651 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563652 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563653 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563654 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 563655 - ||  || 16 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563656 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563657 - ||  || 26 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563658 - ||  || 3 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 563659 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563660 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563661 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563662 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563663 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 563664 - ||  || 12 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563665 - ||  || 25 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563666 - ||  || 18 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563667 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563668 - ||  || 23 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 563669 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563670 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563671 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563672 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563673 - ||  || 1 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 563674 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563675 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563676 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 563677 - ||  || 29 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563678 - ||  || 1 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563679 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 563680 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 563681 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563682 - ||  || 14 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563683 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 563684 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563685 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563686 - ||  || 8 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 563687 - ||  || 11 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 563688 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563689 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563690 - ||  || 17 febbraio 2010 || CSS
|-
| 563691 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 563692 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563693 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563694 - ||  || 30 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563695 - ||  || 20 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563696 - ||  || 27 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 563697 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563698 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563699 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563700 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|}

563701-563800 

|-
| 563701 - ||  || 7 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563702 - ||  || 23 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563703 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563704 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563705 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563706 - ||  || 25 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563707 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 563708 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563709 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 563710 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563711 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563712 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563713 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563714 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563715 - ||  || 3 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563716 Szinyeimersepál ||  || 31 ottobre 2013 || S. Kürti, K. Sárneczky
|-
| 563717 - ||  || 6 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563718 - ||  || 15 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563719 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563720 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563721 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563722 - ||  || 19 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 563723 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 563724 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 563725 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563726 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563727 - ||  || 15 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 563728 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563729 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563730 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 563731 - ||  || 19 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563732 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563733 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563734 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 563735 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563736 - ||  || 6 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563737 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563738 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563739 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563740 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 563741 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563742 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 563743 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563744 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 563745 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 563746 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563747 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 563748 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 563749 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 563750 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563751 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563752 - ||  || 18 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563753 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563754 - ||  || 6 dicembre 2010 || CSS
|-
| 563755 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563756 - ||  || 30 settembre 2013 || CSS
|-
| 563757 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563758 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563759 - ||  || 30 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563760 - ||  || 3 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563761 - ||  || 25 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563762 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 563763 - ||  || 14 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563764 - ||  || 12 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563765 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 563766 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563767 - ||  || 13 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 563768 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563769 - ||  || 18 luglio 2006 || Bickel, W.
|-
| 563770 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563771 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563772 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563773 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563774 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563775 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 563776 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563777 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563778 - ||  || 3 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563779 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 563780 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 563781 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563782 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 563783 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563784 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563785 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563786 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563787 - ||  || 2 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563788 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563789 - ||  || 27 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563790 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 563791 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563792 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563793 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563794 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563795 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563796 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 563797 - ||  || 27 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563798 - ||  || 8 settembre 2004 || Barentine, J. C.
|-
| 563799 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563800 - ||  || 30 luglio 2013 || Spacewatch
|}

563801-563900 

|-
| 563801 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563802 - ||  || 1 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563803 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563804 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563805 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563806 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563807 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563808 - ||  || 3 febbraio 2002 || AMOS
|-
| 563809 - ||  || 16 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563810 - ||  || 30 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 563811 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563812 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563813 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563814 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563815 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563816 - ||  || 4 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563817 - ||  || 15 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563818 - ||  || 23 dicembre 2008 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 563819 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 563820 - ||  || 26 settembre 2009 || Todd, M.
|-
| 563821 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563822 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 563823 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563824 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563825 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563826 - ||  || 5 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563827 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563828 - ||  || 5 gennaio 2003 || Dell'Antonio, I., Loomba, D.
|-
| 563829 - ||  || 18 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 563830 - ||  || 23 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 563831 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563832 - ||  || 20 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 563833 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563834 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563835 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563836 - ||  || 30 gennaio 2011 || Elenin, L.
|-
| 563837 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563838 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 563839 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 563840 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563841 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563842 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 563843 - ||  || 7 febbraio 2006 || CSS
|-
| 563844 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563845 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 563846 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563847 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563848 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563849 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563850 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563851 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 563852 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563853 - ||  || 8 gennaio 2011 || Falla, N.
|-
| 563854 - ||  || 27 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 563855 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563856 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563857 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563858 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563859 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563860 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563861 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563862 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563863 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563864 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563865 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 563866 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563867 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563868 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563869 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563870 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 563871 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563872 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563873 - ||  || 18 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 563874 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563875 - ||  || 25 settembre 2013 || CSS
|-
| 563876 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 563877 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563878 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 563879 - ||  || 10 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563880 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563881 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 563882 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563883 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 563884 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 563885 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563886 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 563887 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563888 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 563889 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 563890 - ||  || 27 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563891 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563892 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 563893 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563894 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563895 - ||  || 17 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563896 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 563897 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563898 - ||  || 10 maggio 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 563899 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 563900 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|}

563901-564000 

|-
| 563901 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563902 - ||  || 4 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563903 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563904 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563905 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 563906 - ||  || 7 novembre 2010 || CSS
|-
| 563907 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 563908 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 563909 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563910 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563911 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563912 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563913 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563914 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563915 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563916 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563917 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563918 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 563919 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563920 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 563921 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 563922 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 563923 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 563924 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 563925 - ||  || 27 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563926 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563927 - ||  || 20 giugno 2001 || AMOS
|-
| 563928 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 563929 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563930 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 563931 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 563932 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563933 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 563934 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563935 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563936 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563937 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 563938 - ||  || 8 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 563939 - ||  || 26 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 563940 - ||  || 12 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563941 - ||  || 27 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 563942 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563943 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563944 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 563945 - ||  || 21 aprile 2012 || CSS
|-
| 563946 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 563947 - ||  || 13 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 563948 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 563949 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563950 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 563951 - ||  || 15 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563952 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563953 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 563954 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563955 - ||  || 2 aprile 2003 || Cerro Tololo
|-
| 563956 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 563957 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563958 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563959 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 563960 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 563961 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563962 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 563963 - ||  || 31 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563964 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563965 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563966 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 563967 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563968 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 563969 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 563970 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563971 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 563972 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563973 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563974 - ||  || 13 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563975 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563976 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 563977 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563978 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 563979 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 563980 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563981 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 563982 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563983 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 563984 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563985 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 563986 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 563987 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563988 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 563989 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563990 - ||  || 3 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563991 - ||  || 14 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563992 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 563993 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 563994 - ||  || 3 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 563995 - ||  || 24 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563996 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 563997 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 563998 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 563999 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564000 - ||  || 19 ottobre 2000 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0563001